Jenawi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jenawi, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Jenawi, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar